Miejscowości w USA:
 Neola – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Neola – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Duchesne
Gminy w USA:
 Neola (ang. Neola Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie